

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 595—585 — Фокидцы решили взимать пошлину с паломников, прибывавших в дельфийскую гавань Крису. Священная война Амфиктионской лиги фессалийцев, афинян во главе с Клисфеном, тираном Сикиона, против фокейского города Криза, в защиту храма Аполлона в Дельфах. Поражение Кризы. Криса разрушена, фессалийцы получили большинство голосов в совете Дельфийской амфиктионии.
 Ок. 595 — Алиатт заключает мир с Милетом. Поражение Алиатта под стенами Клазомен. Захват Смирны.
 Ок. 595 — Захват Афинами острова Саламин после длительной борьбы с Мегарами. Ослабление Мегар как торгового центра.

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной вэйцы казнили сановника Кун-да, чтобы оправдаться перед Цзинь.
 В 5 луне, в день жэнь-шэнь умер князь Цао Вэнь-гун (Шоу), ему наследовал сын Цян (Лу) (Сюань-гун, эра правления 594—578). В 9 луне цаоский князь был похоронен.
 В 5 луне цзиньский князь напал на Чжэн за его помощь Чу (по совету Сюнь Линь-фу) и провёл там парад войск.
 Сунцы убили посла Чу в Ци Шэнь Чжоу, проезжавшего через их земли без разрешения (чуский царь специально направил его этим путём, и посол, зная, что его ждёт, перед поездкой представил своего сына как преемника на посту). В 9 луне чуский ван окружил Сун.
 Зимой луский посол Гунсунь Гуй-фу приехал в Ци на съезд с циским князем в Гу, но его осудили за небрежное поведение.

Родились 
 Крёз, царь Лидии.

См. также

Примечания